Бармасаи — кенийская фамилия. 

 Бармасаи, Бернард — кенийский бегун на средние дистанции.
 Бармасаи, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.